

Albums
 One of these days (Helen Slater) (2003), een muziekalbum van Helen Slater
 One of these days (Papa Roach) (2010), een muziekalbum van Papa Roach

Liedjes
 One of these days (Neil Young) (1992), een lied van Neil Young
 One of these days (Pink Floyd) (1971), een lied van Pink Floyd
 One of these days (Marcus Hummon) (1998), een lied van Marcus Hummon
 One of these days (Mose Allison) (1964), een lied van Mose Allison
 One of these days (Barry Manilow) (1973), een lied van Barry Manilow
 One of these days (Doves) (2005), een lied van Doves
 One of these days (FFH) (1998), een lied van FFH
 One of these days (Marvin Gaye) (1963), een lied van Marvin Gaye
 One of these days (Michelle Branch) (2003), een lied van Michelle Branch
 One of these days (Operation Ivy) (1989), een lied van Operation Ivy
 One of these days (Paul McCartney) (1980), een lied van Paul McCartney
 One of these days (Santana) (2002), een lied van Santana
 One of these days (Spacehog) (1998), een lied van Spacehog
 One of these days (Ten Years After) (1971), een lied van Ten Years After
 One of these days (The Velvet Underground) (1985), een lied van The Velvet Underground
 One of these days (Emmylou Harris) (1975), een lied van Emmylou Harris
 One of these days (Camper Van Beethoven) (1988), een lied van Camper Van Beethoven